Георгий Иванович Пяткин (11 февраля 1912 — 17 июня 1987) — офицер НКВД, начальник Особого отдела 1-й Ленинградской партизанской бригады.

Является действующим лицом одной из книг Юрия Германа и прототипом одного из героев снятого по книге фильма «Проверка на дорогах».

Биография 
Родился в 1912 году в деревне Ивановское Бежецкой волости Тверской губернии.

До войны работал уполномоченным НКВД в Новгороде. Член ВКП(б) с 1939 года.

В годы Великой Отечественной войны — начальник Особого отдела 1-й Ленинградской партизанской бригады, лейтенант НКВД.

Организовал и возглавил множество оперативно-боевых операций в тылу врага и операций по выявлению немецких пособников и диверсантов.

В декабре 1943 года возглавлял оперативную группу 4-го отдела УНКГБ Ленинградской области при 1-ой Ленинградской партизанской бригаде при проведении операции под кодовым названием «Крах Цеппелина» по уничтожению одной из разведшкол немецкого разведцентра «Цеппелин» в местечке Печки Эстонской ССР, в ходе которой были захвачены заместитель начальника разведшколы и важные документы.

Находился на оперативной работе до полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

В апреле 1944 года назначен начальником вновь созданного Палкинского районного отделения УНКГБ по Псковской области.

В 1950 году переведён в Псков заместителем начальника городского отдела внутренних дел.

Выйдя на пенсию работал начальником пожарной охраны на Псковском заводе автоматических телефонных станций.

Умер в июне 1987 года, похоронен в Орлецах.

Награды 
Награждён медалью «Партизану Великой Отечественной войны I степени» и Орденом Отечественной войны II степени (1985).

Мемуары 
 Пяткин Г. И. Операция без кода // «Нева»: журнал. — 1985. — № 5.
 Пяткин Г. И. «Крах „Цеппелина“»: документальная повесть. — : Лениздат, 1987. — 176 с.

В культуре 
История операции «Крах Цеппелина» стала основой для повести Юрия Германа «Операция „С Новым годом!“», повесть содержит посвящение: «Чекисту Георгию Ивановичу Пяткину посвящается».

Я счастлив, что знал и знаю очень многих людей, подобных тем, о которых рассказано в этой книге. Многие из этой категории людей отличаются необыкновенной скромностью. Георгий Иванович Пяткин, которому, например, посвящена повесть «Операция „С Новым годом!“», больше всего опасался выглядеть героем, когда читал страницы о себе. «Я же как все!» — любит говорить он и по нынешний день.

В фильме «Проверка на дорогах» (1971), снятому по мотивам повести, Г. И. Пяткин выступает прототипом партизанского командира Ивана Локоткова, роль исполнил актёр Ролан Быков.

Память 
В 2012 году в Пскове на доме по адресу Октябрьский проспект, 42, в котором жил Г. И. Пяткин, установлена мемориальная доска:

В этом доме с 1954 по 1965 год жил начальник опергруппы 1 Ленинградской партизанской бригады Пяткин Георгий Иванович, организатор оперативно-боевых операций в тылу врага в 1942—1944 годах.

Примечания

Источники 
 Пяткин Георгий Иванович // Псковский биографический словарь / Под общ. ред. В. Н. Лещикова. — Псков: ПГПИ, 2002.
 Не даром чекисты боевые носят ордена // «Льновод»: газета (Палкинский район). — 2007. — 13 июля. — С. 6, 11.
 О жизни и деятельности чекиста Георгия Ивановича Пяткина (11.02.1912 — 17.06.1987): По материалам поисковой группы Палкинского школьного музея.
 Елена Сторокожева. Операция «С Новым годом» // «Библиопульс»: газета. — 2011. — 27 декабря.
 Разведка была делом его жизни // ГТРК Псков. — 2012. — 12 февраля.
 Александр Михайлов. 90 летию ВЧК — ФСБ. — Ч. III // Палкинский район. — 2015. — 29 апреля.

Сотрудники НКВД
Члены КПСС
Партизаны Великой Отечественной войны
Прототипы литературных персонажей